Míchel  o José Miguel González Martín del Campo (Madrid, 1963), futbolista de la generació de la Quinta del Buitre del Reial Madrid
 Míchel o Miguel Ángel Sánchez Muñoz (Madrid, 1975), futbolista madrileny que jugava de migcampista i entrenador de futbol 
 Míchel Herrero Javaloyas (Burjassot, 1988), futbolista valencià que juga com a migcampista
 Míchel Salgado (As Neves, Pontevedra, 1975), futbolista que jugava de lateral dret i entrenador gallec milità al Celta i al Reial Madrid
 Henri Michel (1947 - 2018), futbolista francès
 Jean-Christian Michel, intèrpret i compositor francès que s'inspira en la música sagrada de Johann Sebastian Bach i en el jazz europeu
 Louise Michel (Vroncourt-la-Côte, Haute-Marne, 1830 - Marsella, 1905), anarquista francesa